Delavigne är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Arthur Delavigne (1831–1899), fransk dramatiker
 Casimir Delavigne (1793–1843), fransk poet och dramatiker
 Germain Delavigne (1790–1868), fransk dramatiker
 Marie François Jean Baptiste Delavigne (1816–1898), fransk dramatiker

Franska efternamn